Kanał Schlemma, inaczej zatoka żylna twardówki, kanał przesączania (łac. sinus venosus sclerae) – kanał na przekroju owalny, biegnący okrężnie wzdłuż całej granicy rogówkowo-twardówkowej; wysłany śródbłonkiem. Ograniczony warstwami twardówki; ścianę przyśrodkową zatoki stanowi więzadło grzebieniaste kąta tęczówkowo-rogówkowego. Zatoka łączy przednią komorę oka przez więzadło grzebieniaste z układem żył rzęskowych i spojówkowych, stanowi drogę odpływu cieczy wodnistej oka.

Oko